Plusieurs châteaux de Montpensier ayant appartenu aux Bourbon-Montpensier sont répertoriés en France :
 Château de Montpensier à Montpensier (Puy-de-Dôme) ;
 Château de Montpensier à Vézières (Vienne) ;
 Château du Coudray-Montpensier à Seuilly (Indre-et-Loire).

Montpensier